Norbu (tibet. ནོར་བུ་;Umschrift nach Wylie nor bu; THDL Norbu, Transkription der VRCh: Norbu) ist ein häufig verwendeter Bestandteil tibetischer Männernamen.

Norbu ist Bestandteil des Namens folgender Personen:
 Dawa Norbu (1949–2006), tibetischer Politologe
 Gyalzen Norbu († 1961), Sirdar und Angehöriger des Volkes der Sherpa aus Nepal
 Gyeltshen Norbu (* 1990), von der chinesischen Regierung anerkannter 11. Penchen Lama
 Khyenrab Norbu (1883–1962), tibetischer Mediziner und Astronom, Leibarzt des 13. Dalai Lama
 Khyentse Norbu (* 1961), bhutanischer Filmregisseur, siehe Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche
 Namkhai Norbu (1938–2018), Dzogchen-Meister
 Thubten Jigme Norbu (1922–2008), tibetischer Geistlicher, Autor und Bürgerrechtler
 Tsewang Norbu (1949–2018), tibetisch-deutscher Menschen- und Bürgerrechtler

Tibetischer Personenname